Pałłada nazwa noszona przez rosyjskie okręty i statki:
 Pałłada (1833) – rosyjska fregata 
 Pałłada (1901) – rosyjski krążownik pancernopokładowy z wojny rosyjsko-japońskiej
 Pałłada (1911) – rosyjski krążownik pancerny z I wojny światowej
 Pałłada (żaglowiec) – rosyjski współczesny żaglowiec szkolny